Forkortelsen IAEA har flere betydninger:

 Det Internationale Atomenergiagentur (International Atomic Energy Agency)
 International Agricultural Exchange Association